Со́ботка () — чешская фамилия.

Известные носители:
 Соботка, Богуслав (род. 1971) — чешский политик, министр финансов в 2002—2006 гг., премьер-министр Чехии с 2014 года.
 Соботка, Владимир (род. 1987) — профессиональный чешский хоккеист.
 Соботка, Вольфганг (род. 1956) — австрийский политик, дирижёр и педагог. 
 Соботка, Густав (1886—1953) — немецкий политик-коммунист.
 Соботка, Иржи (1911—1994) — чехословацкий футболист и тренер.
 Соботка, Рут (1925—1967) — американская актриса и танцовщица.